USA:s MotoGP 1993 kördes den 12 september på Laguna Seca Raceway.

500GP

Slutresultat

1993 i USA
MotoGP-tävlingar 1993
1993